

Architettura 
 Torre Turati – grattacielo di Milano progettato da Luigi Mattioni
 Torre Turati – grattacielo di Milano progettato da Giovanni e Lorenzo Muzio